Příjmení Horný nese více různých osobností:

 Antonín Horný (1824–1908) – český církevní hodnostář
 Stanislav Horný (1886–1944) – český a československý politik
 Štefan Horný (* 1957) – slovenský, fotbalista, záložník a fotbalový trenér